Laionel Silva Ramalho (Campos Belos, 27 de abril de 1986) é um futebolista brasileiro, que joga habitualmente a avançado.

Ingressou no futebol português no Boavista Futebol Clube por empréstimo do Vila Nova. Na época 2008/2009 jogou no Vitória Futebol Clube. No final da época 2009/2010 foi contratado pelo Salamanca do campeonato espanhol.Em 2018,ajudou no acesso da pela Associação Atlética Portuguesa para o Campeonato Paulista Série A3. 

Futebolistas de Goiás
Futebolistas do Vila Nova Futebol Clube
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas da Unión Deportiva Salamanca
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Clube do Remo
Futebolistas da Sociedade Esportiva do Gama
Futebolistas do Esporte Clube Rio Verde
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas do Palmas Futebol e Regatas]
Futebolistas do Clube Esportivo Esportivo Operário Várzea-Grandense